Стайнман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стайнман, Джим (1947—2021) — американский композитор и музыкальный продюсер, певец, автор песен.
 Стайнман, Ральф (1943—2011) — американский иммунолог и цитолог канадского происхождения, лауреат нобелевской премии по физиологии и медицине за 2011 год. См. также 
 Штейнман
 Штейнманн